3 miejscowości w Polsce: 
 Kałek – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Lubsko.
 Kałek – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Sulejów.
 Kałek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Krzymów.
jezioro w Polsce:
 Kałek – jezioro w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Bytnica.